Aubrig (standarddeutsche Entsprechung Auberg) ist der Name zweier benachbarter Berge im Schweizer Kanton Schwyz:

Gross Aubrig ()
Chli Aubrig ()